En voïvodie de Silésie :
 Łany Wielkie, une localité de la gmina de Sośnicowice, dans le powiat de Gliwice.
 Łany Wielkie, une localité de la gmina de Żarnowiec, dans le powiat de Zawiercie.